Бальве - фамилия и топоним:

 Бальве, Тома (1888—1945) — французский футбольный арбитр.

 Бальве — город в Германии, земля Северный Рейн-Вестфалия.

См. также 
 Бальва
 Бальде